Osterroht ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Osterroht (* 1858; † unbekannt), preußischer Jurist, Verwaltungsbeamter und Landrat
 Georg Osterroht (* 1868; † unbekannt), preußischer Architekt
 Gustav Osterroht (1836–1874), Künstler
 Margarethe Karoline von Barsch, geb. von Osterroht (1861–1932), Autorin der Pfingstbewegung